Alfredo Giovanardi (1927-1998) – politico italiano
Augusto Giovanardi (1904-2005) – igienista italiano
Carlo Giovanardi (1950) – politico italiano
Claudio Giovanardi (1954) – linguista e scrittore italiano
Eleonora Giovanardi (1982) – attrice italiana
Fabrizio Giovanardi (1966) – pilota automobilistico italiano
Giulio Giovanardi (1919-2004) – ingegnere italiano
Luca Giovanardi (1974) – musicista, chitarrista, cantante e compositore italiano
Mauro Ermanno Giovanardi (1962) – cantante, produttore discografico e bassista italiano
Stefano Giovanardi (1949-2012) – docente e critico letterario italiano